Luis Aguiar ist der Name folgender Personen:

* Luis Aguiar (Ruderer) (1939–2022), uruguayischer Ruderer
 Luis Aguiar (Fußballspieler) (* 1985), uruguayischer Fußballspieler